Гюмюшхане () — тюрко-иранский топоним от слов  (серебро) и  (жилище):

 Гюмюшхане — город в Турции, административный центр одноименного ила.
 Гюмюшхане — ил на северо-востоке Турции.